Николай Кабанов:
 Кабанов, Николай Александрович (1864—1942) — российский врач.
 Кабанов, Николай Аркадьевич (род. 1980) — российский шахматист, гроссмейстер.
 Кабанов, Николай Иванович (1912—1984) — доктор наук, открыватель «эффекта Кабанова».
 Кабанов, Николай Михайлович (1877—1942) — русский художник.
 Кабанов, Николай Назарович (1908—?) — советский деятель, Герой Социалистического Труда.
 Кабанов, Николай Николаевич (род. 1970) — латвийский политик.